Loprieno ist der Familienname folgender Personen:

Antonio Loprieno (* 1955), italienisch-schweizerischer Ägyptologe
Joe Loprieno (* 1986), US-amerikanischer Eishockeyspieler